Pisarenko ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dmitri Walentinowitsch Pissarenko (1959–2021), russischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Vitaly Pisarenko (* 1987), ukrainischer Pianist 

Siehe auch
 Pyssarenko
 Pissarenko